Div, mitološko stvorenje koje odlikuje velika snaga i veličina.
 crveni div, vrsta zvijezde
 plavi div, vrsta zvijezde 
 DIV Grupa, hrvatska tvrtka